Visiedo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Visiedo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Visiedo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar